Georges Normandy, pseudonyme de Georges Charles Segaut (1882-1946), est un écrivain, dramaturge et critique littéraire français.
 Marcel Ségaut (1908-1973), est un haut fonctionnaire (préfet) et résistant français.

Patronyme français